Guðmundsson è un cognome islandese.

Persone 

Ágúst Guðmundsson, regista e sceneggiatore islandese
Albert Guðmundsson, calciatore e politico islandese
Bjarki Guðmundsson, calciatore islandese
Björgólfur Guðmundsson, imprenditore e dirigente sportivo islandese
Einar Már Guðmundsson, poeta, romanziere e traduttore islandese
Erró, Guðmundur Guðmundsson, pittore postmodernista islandese
Gunnar Már Guðmundsson, calciatore islandese
Guðmundur Arnar Guðmundsson, regista, scenaggiatore e produttore islandese
Haraldur Freyr Guðmundsson, calciatore islandese
Jóhann Guðmundsson, calciatore islandese
Jóhann Berg Guðmundsson, calciatore islandese
Karl Guðmundsson, allenatore e calciatore islandese
Kristmann Guðmundsson, scrittore islandese
Lárus Guðmundsson, ex calciatore islandese
Magnús Guðmundsson, politico islandese
Pétur Guðmundsson (1958), ex cestista ed allenatore islandese
Pétur Guðmundsson (1962), ex atleta islandese
Tómas Guðmundsson, poeta e saggista islandese
Tryggvi Guðmundsson, ex calciatore islandese